Centemero – frazione di Costa Masnaga
 Elena Centemero – politica italiana
 Giulio Centemero – politico italiano